

Patronyme 
 La famille de Subligny fut une importante famille nobiliaire de l'Avranchin établie à Subligny, dont les membres furent présents auprès de Guillaume de Normandie lors de l'invasion de l'Angleterre. On compte notamment 
 Otuel de Subligny 
 Harcoul de Subligny, seigneur d'Avranches par son mariage avec Denise d'Avranches, fils du précédent, fondateur de l'Abbaye de La Lucerne en 1143 
 Richard de Subligny, évêque d'Avranches du , frère du précédent

 Adrien-Thomas Perdou de Subligny, écrivain français du 
 Marie-Thérèse de Subligny, danseuse française du , fille du précédent

Toponyme 
 Subligny, commune française du Cher
 Subligny, commune française de la Manche
 Subligny, commune française de l'Yonne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France